Parabilingulus är ett släkte av mångfotingar. Parabilingulus ingår i familjen Pericambalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Parabilingulus